Kabinett Kabbah steht für folgende Regierungen Sierra Leones:
 Kabinett Kabbah I (1996 bis 1997)
 Kabinett Kabbah II (1998 bis 2002)
 Kabinett Kabbah III (2003–2007)